

Geografia 
 Stati Uniti d'America
Mineola – capoluogo della Contea di Nassau, New York
Mineola – città della Contea di Wood, Texas